Per una donna (I Take This Woman), film del 1931 diretto da Marion Gering
Questa donna è mia (I Take This Woman), film del 1940 diretto da W. S. Van Dyke